Barry Wilburn – ex giocatore di football americano statunitense
 Ken Wilburn – cestista statunitense
 Mary Davies Wilburn – superstite del Titanic